Ђурађ Добријевић (Сански Мост, 13. јануара 1995) српски је фудбалер који тренутно наступа за Колубару.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 Ђурађ Добријевић на сајту Sport.de 

Рођени 1995.
Сањани
Српски фудбалери
Српски спортисти из Босне и Херцеговине
Фудбалери Телеоптика
Фудбалери Жаркова
Фудбалери Будућности Добановци
Фудбалери Колубаре
Нападачи у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије